Гирш Соломо́нович (Григо́рий Льво́вич) Ре́лес (, ; 1913—2004) — еврейский писатель, поэт и переводчик, писал на идише, белорусском и русском языках.

Биография 

Родился в семье меламеда (учителя в хедере) и поэта на иврите Лейба Релеса в Чашниках. Первое стихотворение на идише было опубликовано в газете «Юнгер Арбэтэр» в 1930 году.

Закончил Витебский педтехникум и литературный факультет Минского педагогического института. Работал в журнале «Вожык» («Ёж»).

Член еврейской секции Союза писателей БССР с 1936, исключён в 1937.

Творчество 
Первый сборник стихов вышел в 1939 году под названием «Онхейб» («Начало»).

Очерки Релеса о евреях Белоруссии публиковались в журнале «Советиш геймланд». Книги: «Ибэр ва́йсрусише штэ́тлэх» («По белорусским местечкам»), «Унтэр фри́длэхн химл» («Под мирным небом»).

Автор повести «Записки моего коллеги» (1960), «Через трудный порог» (1976), сборников прозы «Друзья и знакомые» (1963), «За тесными партами» (1966), «В родном уголке» (1972), «Под каждой крышей» (1979).

Последняя книга — «Еврейские советские писатели Белоруссии» (2004) (идиш), (2006 — перевод на русский язык).

Примечания

Ссылки 
 Стихи

Писатели на идише
Поэты на идише
Выпускники Белорусского педагогического университета